Příjmení McGrath nosí více významných osobností:

 Alister McGrath (* 1953) – britský anglikánský teolog, biofyzik a apologeta; dřívější profesor Oxfordské univerzity
 Douglas McGrath (1958–2022) – americký herec, režisér a scenárista
 Earl McGrath (1931–2016) – americký hudební producent
 Jack McGrath (1919–1955) – americký automobilový závodník
 Matt McGrath (1875–1941) – americký atlet původem z Irska a trojnásobný olympijský medailista v hodu kladivem
 Paul McGrath (* 1959) – bývalý irský fotbalista

Externí odkazy